

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Colfax – città della Contea di Placer, California
 Colfax – città della Contea di Richland, Dakota del Nord
 Colfax – villaggio della Contea di McLean, Illinois
 Colfax – città della Contea di Clinton, Indiana
 Colfax – città della Contea di Jasper, Iowa
 Colfax – capoluogo della Parrocchia di Grant, Louisiana
 Colfax – township della Contea di Benzie, Michigan 
 Colfax – township della Contea di Huron, Michigan 
 Colfax – township della Contea di Mecosta, Michigan 
 Colfax – township della Contea di Oceana, Michigan 
 Colfax – township della Contea di Wexford, Michigan 
 Colfax – capoluogo della Contea di Whitman, Washington
 Colfax – città della Contea di Dunn, Wisconsin

Altro 
 Colfax – genere di coleotteri della famiglia Carabidae
 Schuyler Colfax (1823-1885) – politico, 17° Vice Presidente degli Stati Uniti